Die Guimarães Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Guimarães stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 22. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 21 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jaime Pulgar García
 Matteo Donati
 Iván Arenas Gualda
 Andrés Artuñedo Martinavarro

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Guimarães